Шарга Олена (* 1986) — українська шосейна велосипедистка.

 Шарга — сомон аймаку Говь-Алтай, Монголія.